Edmund Whittaker (1873-1956), matemàtic britànic
 Jodie Whittaker (1982- ), actriu britànica
 Joseph Whittaker (1813-1894), botànic britànic
 Robert Whittaker (1920-1980), botànic estatunidenc